Comerio (Italië), een gemeente in Italië
 Comerío (gemeente), een gemeente in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Comerío (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente